Jaak est un prénom masculin néerlandais et estonien apparenté aux prénoms  et  et pouvant désigner:

Prénom
Jaak Aab (né en 1960), homme politique estonien
Jaak Aaviksoo (né en 1954), homme politique estonien
 (né en 1946), homme politique et de théâtre estonien
 (né en 1948), producteur de télévision belge
Jaak De Boever (né en 1937), coureur cycliste belge
Jaak De Voght (1911-1971), acteur et chansonnier belge flamand
Jaak Gabriëls (né en 1943), homme politique belge
 (né en 1957), architecte estonien
Jaak-Heinrich Jagor (né en 1990), athlète estonien en 400 mètres
Jaak Joala (1950-2014), chanteur estonien
 (né en 1947), écrivain et homme politique estonien
 (né en 1976), journaliste et homme politique estonien
 (né en 1939), historien de l'art estonien
 (né en 1973), directeur de film et scénariste estonien
 (né en 1941), économiste et homme politique estonien
Jaak-Nicolaas Lemmens (1823-1881), organiste et compositeur belge
Jaak Lipso (né en 1940), joueur soviétique (estonien) de basket-ball
Jaak Madison (né en 1991), homme politique estonien
Jaak Mae (né en 1972), fondeur estonien
Jaak Merchez (1933-2006), joueur et entraineur belge de football
Jaak Panksepp (1943-2017), neuroscientifique et psychobiologiste estonien
 (1935-2019), mathématicien suédo-estonien
Kristjan Jaak Peterson (1801-1822), poète russe
 (né en 1988), jouer estonien de tennis
 (né en 1981), acteur et présentateur estonien
Jaak Salumets (né en 1949), joueur soviéto-estonien de basket-ball
 (1942-1986), acteur estonien
Jaak Uudmäe (né en 1954), athlète soviétique en triple saut
 (né en 1955), historien et homme politique estonien
Jaak Van Assche (né en 1940), acteur belge
 (né en 1951), coureur moto-cross belge
 (1870-1946), peintre paysagiste néerlandais
Jaak Vandemeulebroucke (né en 1943)m, homme politique belge
Jaak de Wit (né en 1932), joueur et entraineur néerlandais de football

Voir aussi
, patronyme estonien

Référence

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom néerlandais